Chavannes-sur-Suran é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2017 foi fundida com a comuna de Germagnat para a criação da nova comuna de Nivigne et Suran.

Demografia 
Em 2006 Chavannes-sur-Suran apresentava uma população de 617 habitantes, distribuídos por 348 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain